Sengle ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Sengle († 2015), deutscher Fußballfunktionär
 Claude de la Sengle (1494–1557), französischer Großmeister des Malteserordens
 Friedrich Sengle (1909–1994), deutscher Germanist 

Siehe auch:
 Sengl